Международный теннисный турнир в Хобарте 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2017 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Хобарте с 9 по 15 января 2017 года. Турнир входил в подготовительную к Открытому чемпионату Австралии серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Ализе Корне
 Парный турнир —  Кристина Макхейл /  Хань Синьюнь

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Кики Бертенс (№ 22 в мире на тот момент). В четвертьфинале её обыграла, попавшая на турнир через квалификацию Элизе Мертенс. В целом всего две сеянных теннисистки из восьми добрались до 1/4 финала, а далее пройти удалось только третьему номера посева Монике Никулеску. Румынка дошла до финала, где уступила бельгийки Мертенс. Для Элизе Мертенс титул стал дебютным в туре в одиночном разряде. Прошлогодняя победительница турнира Ализе Корне должна была защищать свой титул в качестве шестого номера посева, однако незадолго до начала турнира снялась с соревнований.

В парном турнире победу одержали Йоана Ралука Олару и Ольга Савчук. Прошлогодние чемпионки Кристина Макхейл и Хань Синьюнь не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элизе Мертенс обыграла  Монику Никулеску со счётом 6-3, 6-1.
 Мертенс выиграла дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Никулеску сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Йоана Ралука Олару /  Ольга Савчук обыграли  Габриэлу Дабровски /  Ян Чжаосюань со счётом 0-6, 6-4, [10-5].
 Олару выиграла 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Савчук выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Австралия
Теннис
Январь 2017 года
2017